Il singolare del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Patrik Fredriksson 1-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Joyce (primo turno)
 Patrik Fredriksson (finale)
 Nuno Marques (primo turno)
 Tomas Nydahl (semifinali)

 Eyal Ran (primo turno)
 Gérard Solvès (semifinali)
 Jaime Oncins (Campione)
 Yong-Il Yoon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1996